Kazuma Watanabe (Kunimi, 10 de agosto de 1986) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante. Atualmente defende o Yokohama FC.

Carreira 
Kazuma Watanabe começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Gamba Osaka
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol